Loaded Dice, film muet de Burton L. King (1913). 
 Loaded Dice,  chanson des Surrenders (1988).